Ден Флавін (англ. Dan Flavin 1 квітня 1933 — 29 листопада 1996) — американський художник-мінімаліст.
 Флавін, Флавіни (англ. flavins, рос. флавины) — похідні сполуки з диметилізоалкоксазиновим (7,8-диметилбензо[g]птеридин-2,4(3Н,10Н)-діоновим) скелетом.